Те́рпилицкое се́льское поселе́ние — упразднённое в 2019 году муниципальное образование на территории Волосовского района Ленинградской области. Бывший административный центр — деревня Терпилицы.

С 1 января 2006 года главой поселения и главой администрации являлся Савенков Виктор Георгиевич, с 2014 года главой поселения и главой администрации являлся Дьяков Павел Владимирович.

Географические данные 
 Общая площадь: 10 350 га.
 Расположение: центральная часть Волосовского района
 Граничило:
 на севере — с Бегуницким сельским поселением
 на северо-востоке — с Клопицким сельским поселением
 на востоке — с Губаницким сельским поселением
 на юго-востоке — с Волосовским городским поселением
 на юге — со Рабитицким сельским поселением
 на юго-западе — Большеврудским сельским поселением
 на западе — с Каложицким сельским поселением
 на северо-западе — с Зимитицким сельским поселением
 По территории поселения проходили автомобильные дороги:
  (Волосово — Керново)
  (Карстолово — Терпилицы)
  (Терпилицы — Коноховицы)
 Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 8 км
 По территории поселения проходит железная дорога Мга — Гатчина — Ивангород

История 
В начале 1920-х годов в составе Врудской волости Кингисеппского уезда Санкт-Петербургской губернии был образован Худанский сельсовет. 

В августе 1927 года Худанский сельсовет вошёл в состав Молосковицкого района Ленинградской области. 

В ноябре 1928 года Худанский сельсовет был переименован в Рекковский сельсовет с центром в деревне Рекково. 

20 сентября 1931 года после ликвидации Молосковицкого района сельсовет вошёл в состав Волосовского района. 

В 1935 году Рекковский сельсовет переименован в Терпилицкий с центром в деревне Терпилицы. 

С 1 февраля 1963 по 12 января 1965 года после упразднения Волосовского района Терпилицкий сельсовет входил в состав Кингисеппского сельского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Терпилицкий сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Терпилицкую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным Законом № 64-оз от 24 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Терпилицкое сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Терпилицкой волости.

В мае 2019 года Зимитицкое и Терпилицкое сельские поселения вошли в состав Бегуницкого сельского поселения.

Население 

Основная часть населения проживала в деревне Терпилицы.

Населённые пункты 
На территории поселения находились 13 населённых пунктов — 13 деревень:

Достопримечательности 
 Усадьба Врангелей в д. Терпилицы
 Усадьба Корфов и Врангелей в д. Раскулицы
 Церковь во имя преображения Господня в д. Раскулицы

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Волосовского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году